Embrace – szósty album studyjny holenderskiego DJ-a i producenta muzycznego Armina van Buurena. Wydany został 29 października 2015 roku przez wytwórnię płytową Armada Music. W nagraniach udział wzięli m.in. Cosmic Gate, Gavin DeGraw, Hardwell oraz Mr. Probz.

Lista utworów 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.

Pierwszy minialbum remiksowy

Drugi minialbum remiksowy

Trzeci minialbum remiksowy

Czwarty minialbum remiksowy

Piąty minialbum remiksowy

Club Embrace

CD 1

CD 2

Edycja specjalna

CD 1

CD 2

Pozycje na listach

Historia wydania

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 2015
Albumy Armina van Buurena
Albumy Armada Music